Virgen del Pino hace referencia a varios artículos:

 Virgen del Pino, o Nuestra Señora del Pino, patrona de Gran Canaria;
 Virgen del Pino, de El Paso en La Palma;
 Virgen del Pino (Niebla), provincia de Huelva;
 Virgen del Pino (Vinuesa), patrona de la localidad de Vinuesa, provincia de Soria;
 Iglesia de Santa María del Pino, Virgen del Pino o Virgen del Pi, en Barcelona;